Bridgman kan syfta på:

 Bridgman, Australien – en ort i Singleton, New South Wales, Australien
 Bridgman (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Bridgman, Michigan, ort i USA

Se även
 Mount Bridgman – flera